Старобурасское сельское поселение — муниципальное образование в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области России.

Создано в 2005 году. Административный центр — село Старые Бурасы.

География 
Расположено в западной части района, к западу от райцентра пгт Базарный Карабулак.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Базарно-Карабулакского района